Comunas italianas - Campânia
 Monte San Giacomo — comuna italiana da Campânia

Comunas italianas - Ligúria
 Tovo San Giacomo — comuna italiana da Ligúria

Comunas italianas - Lombardia
 Borgo San Giacomo — comuna italiana da Lombardia 
 Pieve San Giacomo, comuna italiana da Lombardia 
 San Giacomo delle Segnate — comuna italiana da Lombardia
 San Giacomo Filippo — comuna italiana da Lombardia
 Zibido San Giacomo — comuna italiana da Lombardia 

Comunas italianas - Molise
 San Giacomo degli Schiavoni — comuna italiana do Molise

Comunas italianas - Piemonte
 San Giacomo Vercellese — comuna italiana do Piemonte

Desambiguações de topônimos